Levice má několik významů:

 politika
 levice – politický směr nebo označení jistých politických stran
 Levice (Česko) – česká politická strana
 Die Linke – německá politická strana
 Levice (Polsko) – polská koalice stran Wiosna, SLD a Lewica Razem

 místo
 Levice (město) – slovenské město v Nitranském kraji
 Levice (hrad) – slovenský hrad ve městě Levice
 Levice (Itálie) – italská obec (comune) v provincii Cuneo

 ostatní
 levice – levá ruka

Externí odkazy